Scheurl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Scheurl (1811–1893), deutscher Theologe und Rechtswissenschaftler
 Christoph Scheurl (1481–1542), deutscher Jurist, Diplomat und Humanist
 Christoph Scheurl von Defersdorf in Heuchling (1666–1740), Rechtsgelehrter, Nürnberger Ratsconsultant und Rat des Fürsten zu Schwarzenberg
 Eberhard Freiherr von Scheurl (1873–1952), deutscher Jurist
 Heinrich Julius Scheurl (1600–1651), deutscher Moralphilosoph
 Isidor Scheurl (* 1986), deutscher Biathlet und Biathlontrainer
 Lorenz Scheurl (1558–1613), deutscher Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Scheurl von Defersdorf, eine Patrizierfamilie der Freien Reichsstadt Nürnberg

Siehe auch:
 Scheuerl
 Scheurle